Пинхус Рувимович (Павел Романович) Ямпольский () — советский партийный и государственный деятель, второй секретарь Крымского обкома ВКП(б). Партизан Великой Отечественной войны в Крыму, возглавлял Крымский подпольный центр, с января 1944 командир Северного соединения партизан Крыма. После освобождения Крыма - заместитель председателя Совнаркома Крыма.

Биография 
Родился 19 декабря 1907 в селе Вершино-Каменка Кировоградской области в еврейской семье. Отец его, торговый приказчик, умер в 1909 году.

Партийная карьера 
В 1917—1921 годах учился в школе-семилетке, в 1927 году — в вечерней партийной школе. В 1922—1923 годах работал чернорабочим в Житомире, затем до 1928 года — машинистом на маслозаводе в селе Новая Прага. С октября 1929 года по октябрь 1931 года служил в 7-м батальоне морских сил Чёрного моря в Севастополе. В 1931—1933 годах работал заведующим агитмассовым отделом Центрального совета Осовиахима Крыма, в 1939—1941 годах — заведующим сельхозотделом Крымского обкома ВКП(б). Крымский обком в 1941 году был эвакуирован на Кавказ, в Краснодар, позднее в 1942 году — в Сочи, где П. Р. Ямпольский был избран вторым секретарём Крымского обкома ВКП(б).

Во главе партизанского движения Крыма 
2 октября 1942 года решением Крымского обкома ВКП(б) был создан подпольный партийный центр под руководством П. Р. Ямпольского в составе Р. Ш. Мустафаева, И. Г. Генова и Н. Д. Лугового, на который было возложено руководство подпольными партийными организациями и партизанским движением в Крыму, а также проведение агитационной и организационно-массовой работы с населением.

Майор интендантской службы. С октября 1942 по апрель 1944 года возглавлял областной подпольный центр. В период 25 ноября 1943 по 29 января 1944 года Ямпольский одновременно командир Центральной оперативной группы (ЦОГ).

4 октября 1942 года на Малом аэродроме совершили посадку четыре самолёта У-2. На одном из них прибыл секретарь Крымского обкома партии П. Р. Ямпольский. 6 октября Ямпольский провел первое заседание нового обкома. На нём слушали сообщение И. Г. Генова о состоянии и ближайших задачах крымского подполья. Иван Гаврилович доложил, что в оккупированном Крыму работают 15 райпартуполномоченных, создано 37 подпольных групп советских патриотов, насчитывающих 126 человек актива. Распространено 9 тысяч газет и 14 тысяч листовок. Второй доклад Н. Д. Лугового: «О мероприятиях по дальнейшему развертыванию партизанского движения в Крыму». 12 октября Ямпольский вылетел в Сочи для доклада обстановки первому секретарю обкома Булатову. 18 октября 1942 Крымский обком принял постановление, по которому создавался Оперативный центр по руководству партизанами в составе Г. Л. Северского (командующий), П. Р. Ямпольского и Р. Ш. Мустафаева (секретари обкома ВКП(б)), а также Д. Е. Ермакова (начальник штаба). Существующий Центральный штаб и районные штабы ликвидировались. Все отряды подчинялись оперативному центру. 27 октября 1942 года Ямпольский прилетел в лес для руководства на постоянной основе.

26 декабря 1942 года в связи с перебоями снабжения и голодными смертями у партизан в Крымский обком отправлена радиограмма: «Вы верите, что положение у нас катастрофическое или не верите? Чувствуете ли свою партийную ответственность. Ямпольский, Мустафаев».

В начале лета 1943 вылетал на большую землю. Вернулся 19 сентября 1943 года на аэродром у Иваненковской казармы на самолёте У-2. С ним прибыл назначенный секретарем Симферопольской подпольного обкома И. А. Козлов.

С 29 января 1944 — по 20 апреля 1944 года — командир Северного соединения партизан Крыма. За активную борьбу против оккупантов награждён медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени.

На руководящей работе 
С апреля по июнь 1944 года работал заместителем председателя Совнаркома Крыма, затем был отозван в Москву. Позже был репрессирован, реабилитирован в 1954 году. Участвовал в работе ветеранских организаций и встречах выживших партизан Крыма на местах боёв. В 1980 году он вернулся на постоянное жительство в город Симферополь, где и умер 9 января 1981 года.

Награды 
 Медаль «Партизану Отечественной войны» первой степени.

Память 
Упоминается во всех мемуарах основных участников партизанского движения в Крыму после 1942 года. Особенно подробно описан в книге воспоминаний Ф. И. Федоренко, непосредственным командиром которого он был.

Примечания

Литература 
 Басов А. В. Крым в Великой Отечественной войне 1941—1945 / А. В. Басов. — М. : Наука, 1987. — 334 с.
 Луговой Н. Д. Побратимы. Партизанская быль, — К.: Политиздат Украины, 1974. — 460 с.
 Ф. И. Федоренко. Годы партизанские, 1941—1944. — Симферополь: Таврия, 1990. — 285 с. — ISBN 5-7780-0151-7.
 Козлов И. А. В крымском подполье (воспоминания). М., «Художественная литература», 1972. — 480 стр., илл.
 Македонский М. А. Пламя над Крымом (воспоминания командира Южного соединения партизанских отрядов Крыма). 3-е изд., пер. и доп. Симферополь, 1969. — 304 с.
 С. Н. Шаповалова, В. Н. Барбух, Л. Н. Вьюницкая, А. А. Ляхович, С. М. Щербак. Крым, памятники славы и бессмертия. — «Таврия», 1985. — 238 с.

Ссылки 

 Личная карточка П. Р. Ямпольского на ОБД Память народа

Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Партизаны Крыма
Секретари Крымского обкома КПСС
Родившиеся в Новгородковском районе
Репрессированные в Крымской АССР